En tonlös velar klusil är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som . Ljudet förekommer i svenska, och representeras av bokstaven  k i ”skog”.

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonlösa velara klusilen:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonlös, vilket betyder att stämläpparna är slappa under uttalet och inte genererar en ton.
 Den är velar, vilket betyder att den uttalas genom att tungryggen trycks mot mjuka gommen.
 Den är en klusil, vilket betyder att luftflödet är helt stoppat under en del av uttalet (ocklusionen).

Varianter

Användning i språk 
Det latinska alfabetet innehåller tre bokstäver som kan representera den tonlösa velara klusilen. De germanska språken, utom engelskan, använder i första hand k, medan de latinska språken använder c och stundom q.

Den tonlösa velara klusilen förekommer inte sällan aspirerad som en allofon i dessa språk. I flera indiska språk och kinesiska är denna variant ett eget fonem.

I språk som använder det kyrilliska alfabetet skrivs den med к och på grekiska med κ.

Fonetik
Konsonantljud